

Nom Commun (épicène) 
Le nom commun, Mex, inventé en 2022 par David O, désigne une relation d'un nouveau genre entre deux ex-partenaires qui entretenaient une relation amoureuse et qui depuis continuent de se voir.

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme MEX peut signifier :
 Mars Express, une sonde spatiale envoyée vers Mars par l'Agence spatiale européenne en 2003.

Code 
Le code MEX peut faire référence :
 au Mexique :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
.

Patronyme 

 Alphonse Mex, un écrivain suisse.

Toponyme 

 Mex, une commune suisse du canton de Vaud ;
 Mex, une localité suisse du canton du Valais.

Homonymie de toponyme
Code